Аль Халифа () — династия монархов Бахрейна.

Главы династии с XVIII века носили титул хаким (властитель) Бахрейна. В 1971 году, после провозглашения независимости, хаким Иса ибн Салман Аль Халифа принял титул эмир Бахрейна.

Нынешний глава династии — Хамад ибн Иса Аль Халифа — стал эмиром Бахрейна в 1999 году, а в 2002 году провозгласил себя королём Бахрейна.

Древо династии

См. также 
 Список монархов Бахрейна
 История Бахрейна

Ссылки 
 Аль Халифа на royalark.net